Japah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Japah, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Japah, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar